Взвешенные и счастливые — украинская версия популярного американского шоу «The Biggest Loser» (рус. «Потерявший больше всех»), что транслируется на украинском телеканале СТБ. Суть проекта заключается в том, что участники, страдающие от лишнего веса, будут худеть, при этом борясь за приз в 250 тысяч гривен.

Формат 
В 1-м и 2-м сезонах участников делят на синюю и красную команды, в 3-м — между двумя тренерами делят 12 пар, в 4-м — трём тренерам достается по команде, в 5-м — трое тренеров делят между собой 9 семей, в 6-м - участники делятся на две команды, в красной команде - женщины, в синей - мужчины, в 7-м - 8 пар супругов делятся на два тренера, в 8-м - 9 пар родителей и детей делятся на 3 тренера, в 9-м - на проект пришли 18 одиноких людей (9 мужчин и 9 женщин), по решению ведущей и психолога проекта они были объединены в пары, которые длились между двумя тренерами. Под чутким присмотром тренеров и диетологов участники проходят через физические испытания, диеты и взвешивания. В их распоряжении — качественное спортивное оборудование.

В конце каждой недели команды проходят взвешивание, которое определяет общий сброшенный вес. Команда, сбросившая меньше веса, должна на голосовании определить, кто из участников отправится домой. Номинируются 2 человека из этой команды, сбросившие меньше всего веса. Победителем становится участник, который на открытом финале в декабре сбросит больше всего от начального веса.

Тренеры и ведущие

Тренеры

Ведущие

Консультант по питанию

Сезоны

Результаты

1 сезон — Красные vs Синие 
В 1 сезоне участие принялo 20 человек:

2 сезон — Красные vs Синие 
Во 2 сезоне участие принял 21 человек:

3 сезон — Парный сезон 
В 3 сезоне участие приняло 12 пар (24 человек).

4 сезон — Битва поколений 
В 4 сезоне участие принял 21 человек.

5 сезон — Семейный сезон 
В 5 сезоне участие приняло 9 команд по 3 участника (27 человек).

6 сезон — Битва полов 
В 6 сезоне участие принялo 20 человек.

7 сезон — Семейные пары (Жёны и мужья) 
В 7 сезоне принялo участие 8 пар (16 человек).

8 сезон — Семейные пары (Отцы и дети) 
В 8 сезоне принялo участие 9 пар (18 человек), состоящих из родителя и ребёнка.

9 сезон — Одиночки 
В 9 сезоне приняли участие 18 одиноких людей (9 мужчин и 9 женщин), которые по решению ведущей и психолога проекта были объединены в пары.

Финальное взвешивание

Домашнее похудение

Примечания 

Телепередачи Украины
Реалити-шоу
Телепередачи, запущенные в 2011 году
Телепередачи СТБ
Реалити-шоу Украины